GUD peut faire référence à :
 Groupe union défense, un mouvement d'extrême droite ;
 Aéroport de Goundam, au Mali, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Gud peut faire référence à :
 Gud, un roman de 1994 de Erwin Neutzsky-Wulff;
 GUD, élément de l'anthroponymie germanique signifiant « dieu ».